

Personnalités 

 David Rice Atchison (1807-1886), homme politique américain ;
 Michael Atchison (1933-2009), dessinateur de presse australien ;
 Scott Atchison (1976-), joueur de baseball américain ;
 William Atchison O'Neill (1930-2007), homme politique américain.

Lieux 
 
 Atchison, ville principale du comté du même nom, au Kansas
 Comté d'Atchison (Kansas)
 Comté d'Atchison (Missouri)